Пантелеймо́новское — название населённых пунктов в России:

 Пантелеймоновское — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Пантелеймоновское — село в Успенском районе Краснодарского края.

См. также 
 Пантелейково
 Пантелеймоновка